Landkreis Kelheim, een district in de Duitse deelstaat Beieren
 Kelheim (stad), een stad in dit district